sindrom stečene imunodeficijencije (kratice: AIDS, SIDA)
 kopnene kornjače, gmazovi iz porodice kopnice (Testudinidae)